Kody krajów używane w sporcie

 MKOl – Międzynarodowy Komitet Olimpijski (zob. główny artykuł: Lista kodów krajowych MKOl-u)
 FIFA – Międzynarodowa Federacja Piłkarska (piłka nożna)
 WR – Światowe Rugby (rugby union)
 Fuji – Encyklopedia piłkarska Fuji (piłka nożna)

Kursywą oznaczono skróty nazw krajów już nieistniejących bądź dawniejszych nazw państw.

Zobacz też 
 Lista kodów krajowych MKOl-u
 Oznaczenia ISAF
 Międzynarodowy kod samochodowy
 Nazwy państw

Przypisy 

Listy sportowe
Terminologia sportowa
Geokodowanie